|-
| 119701 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119702 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119703 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119704 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119705 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119706 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119707 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119708 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119709 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119710 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119711 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119712 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119713 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119714 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119715 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119716 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119717 - || || 15 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119718 - || || 15 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119719 - || || 15 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119720 - || || 15 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119721 - || || 15 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119722 - || || 15 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119723 - || || 15 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119724 - || || 15 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119725 - || || 7 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119726 - || || 7 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119727 - || || 7 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119728 - || || 9 de desembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119729 - || || 10 de desembre, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 119730 - || || 17 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119731 - || || 17 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119732 - || || 17 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119733 - || || 17 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119734 - || || 17 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119735 - || || 17 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119736 - || || 18 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119737 - || || 18 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119738 - || || 18 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119739 - || || 18 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119740 - || || 18 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119741 - || || 18 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119742 - || || 18 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119743 - || || 18 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119744 - || || 18 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119745 - || || 18 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119746 - || || 18 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119747 - || || 18 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119748 - || || 18 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119749 - || || 18 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119750 - || || 18 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119751 - || || 18 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119752 - || || 18 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119753 - || || 18 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119754 - || || 17 de desembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119755 - || || 17 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119756 - || || 17 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119757 - || || 17 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119758 - || || 19 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119759 - || || 18 de desembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119760 - || || 19 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119761 - || || 18 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119762 - || || 18 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119763 - || || 20 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119764 - || || 17 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119765 - || || 17 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119766 - || || 17 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119767 - || || 18 de desembre, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 119768 - || || 22 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119769 - || || 22 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119770 - || || 22 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119771 - || || 19 de desembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119772 - || || 8 de gener, 2002 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 119773 - || || 11 de gener, 2002 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 119774 - || || 7 de gener, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119775 - || || 8 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119776 - || || 8 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119777 - || || 8 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119778 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119779 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119780 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119781 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119782 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119783 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119784 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119785 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119786 - || || 11 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119787 - || || 8 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119788 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119789 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119790 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119791 - || || 8 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119792 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119793 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119794 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119795 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119796 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119797 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119798 - || || 13 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119799 - || || 8 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119800 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
9